Кузьмин-Короваев, Аглай Дмитриевич (1864—1918) — русский генерал-лейтенант.
 Кузьмин-Короваев, Александр Николаевич — мичман русского флота.
 Кузьмин-Короваев, Александр Николаевич (1862—1923) — русский генерал-лейтенант.
 Кузьмин-Короваев, Андрей Степанович — стольник, сын Кузьмина-Короваева Степана Фёдоровича.
 Кузьмин-Короваев, Афанасий Андреевич — боярин.
 Кузьмин-Короваев, Богдан Андреевич (?—1696) — стольник, погиб под Азовом.
 Кузьмин-Короваев, Валериан Львович (1866—1906) — лейтенант, участник русско-японской войны.
 Кузьмин-Короваев, Владимир Павлович — мичман русского флота.
 Кузьмин-Короваев, Дмитрий Степанович — боярин.
 Кузьмин-Короваев, Иван Степанович (большой) — стольник, сын Кузьмина-Короваева Степана Фёдоровича.
 Кузьмин-Короваев, Иван Степанович (меньшой) — стольник, сын Кузьмина-Короваева Степана Фёдоровича.
 Кузьмин-Короваев, Константин Константинович (1861—1930) — кавалерист, генерал-майор.
 Кузьмин-Короваев, Сергей Степанович — боярин, стольник царицы Прасковьи Федоровны (1692), царский стольник (1702).
 Кузьмин-Короваев, Степан Васильевич — воевода в Таре (1597), на Терке (1605).
 Кузьмин-Короваев, Степан Фёдорович (большой) — стряпчий, стольник и воевода во Ржеве (1624).
 Кузьмин-Короваев (Кузмин-Караваев), Степан Иванович — стольник, алатырский воевода (города и уезда) в 1687—1689.
 Кузьмина-Короваева, Татьяна Сергеевна — дочь Кузьмина-Короваева Сергея Степановича, жена Мусина-Пушкина Ивана Тимофеевича.

Кузмин-Короваев 
 Кузмин-Короваев, Андрей Степанович — вологодский воевода в 1701—1702.
 Кузмин-Короваев, Василий Яковлевич — болховский воевода в 1475 году.

См. также 
 
 Кузмины-Караваевы — дворянский род.

Примечания